La gara di gobbe maschili ai campionati mondiali di freestyle 2013 si è svolta a Voss il 5 e il 6 marzo 2013, con la partecipazione di 51 atleti da 18 nazioni.

Risultati

Qualificazione
Si sono qualificati alla finale i primi 10 classificati della run 1 e i primi 8 classificati della run 2,

Finale
I primi 6 classificati della run 1 si sono qualificati per la run 2,

Collegamenti esterni 
 
 
 

Campionati mondiali di freestyle 2013
Competizioni sportive a Voss